Елисе́ева — женская форма русской фамилии , также топоним.

 Фамилия 
 Елисеева, Анна Фёдоровна (1914—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Елисеева, Антонина Семёновна (1914—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Елисеева, Вера Григорьевна (1915—1990) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Елисеева, Деница (род. 1981) — болгарская боксёрша.
 
 Елисеева, Ирина Ильинична (род. 1943) — советский и российский экономист, член-корреспондент РАН.
 Елисеева, Ирина Михайловна (род. 1967) — советская и российская биатлонистка, тренер.
 Елисеева, Лина Яковлевна (1907—1979) — советская лётчица Великой Отечественной войны.
 Елисеева, Людмила Андреевна — советский художник-гримёр.
 Елисеева, Маргарита Андреевна (род. 1992) — казахстанская тяжелоатлетка.
 Елисеева, Мария Гавриловна (1777—1841) — жена родоначальника купеческой династии Елисеевых — Петра Елисеева.
 Елисеева, Надежда Егоровна (род. 1989) — российская биатлонистка.
 Елисеева, Наталия Григорьевна (1927—2015) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Елисеева, Ольга Игоревна (род. 1967) — русская писательница, историк.
 Елисеева, Светлана Вячеславовна (род. 2002) — российская футболистка.
 Елисеева, Татьяна Михайловна (род. 1973) — российская автогонщица. Топоним 
 Елисеева — река в России, протекает в Томской области.

 См. также 
 Елисеевка
 Елисеево
 Елисеевская